Bussewitz steht für:

 Bussewitz, Ortsteil der Gemeinde Poppendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.
Bussewitz (Schiff), Tankschiff der Deutschen Seereederei Rostock (DSR).